E 579 steht für:
 Eisengluconat als Lebensmittelzusatzstoff
 Europastraße 579

Abkürzung